Попов, Николай Владимирович:
 Попов, Николай Владимирович  (1876—1917) — русский полковник, герой Первой мировой войны.
 Попов, Николай Владимирович (1894—1949) — русский и советский учёный, профессор  судебной медицины.